Покро́вская церковь.

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне — храм в округе Коломна (1798—1803, арх. И. Е. Старов), снесена в 1936 году.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте (1913, инж. И. В. Падлевский).
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Большой Пушкарской улице утраченная православная церковь на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге.
 Покровская старообрядческая церковь (1896, инж. В. А. Колянковский).
 Покровская церковь на Боровой улице (1897, арх. Н. Н. Никонов, перестроена в 1936 году).
 Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке (2008, арх. А. В. Ополовников).